Parnassus sau Parnassos se poate referi la:

Geografie
 Muntele Parnassus
 Parnassus, Noua Zeelandă
 Montparnasse, cartier parizian

Taxonomie
 Parnassia, gen de plante
 Parnassiinae (fluturi apolo): Parnassiini, genul Parnassius

Vezi și
 Parnassius